El Torneig de París 2011, també conegut com a Open GDF Suez 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 13 de febrer de 2011 al Stade Pierre de Coubertin de París, França.

La txeca Petra Kvitová va aconseguir el segon títol de la temporada i el més important de la seva carrera fins al moment.

Amb la victòria a quarts de final davant Jelena Dokić, la tennista Kim Clijsters va esdevenir número 1 del rànquing mundial femení, superant així la danesa Caroline Wozniacki. La tennista belga retornava al capdamunt de la llista cinc anys després de la darrera ocasió, ja que havia ocupat aquesta posició en diverses ocasions sumant un total de 18 setmanes.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2011
WTA Tour 2011